Matematyka:
 Ułamek w potocznym znaczeniu to liczba wymierna niebędąca liczbą całkowitą lub część pewnej całości;
 ułamek dziesiętny to alternatywny zapis liczby rzeczywistej w systemie dziesiętnym
 ułamek łańcuchowy
 ułamek egipski
 ułamek prosty

Stechiometria:
 ułamek masowy (wagowy),
 ułamek molowy,
 ułamek objętościowy.

Nazwisko
 Sebastian Ułamek, polski żużlowiec